Кагано́вич — фамилия еврейского происхождения. Вариант фамилии .

Известные носители 
 Каганович, Авраам Львович (1918—1976) — советский искусствовед.
 Каганович, Александр Акимович (Боголюбов, 1934—2020) — режиссёр мультипликационного и игрового кино.
 Каганович, Арон Моисеевич — советский хозяйственный деятель.
 Каганович, Борис Моисеевич (род. 1934) — советский и российский учёный-энергетик.
 Каганович, Борис Соломонович (1952—2021) — российский историк.
 Каганович, Григорий Борисович (Сожин, 1914—1976) — советский журналист, сценарист.
 Каганович, Израиль Моисеевич (1884—1973) — советский хозяйственный деятель.
 Каганович, Лазарь Моисеевич (1893—1991) — советский государственный и партийный деятель.
 Каганович, Мария Марковна (1894—1961) — советский партийный и профсоюзный деятель.
 Каганович, Михаил Моисеевич (1888—1941) — советский государственный и партийный деятель.
 Каганович, Наум Аркадьевич (1903—1938) — советский лингвист, член-корреспондент АН УССР.
 Каганович, Пинхус Менделевич (известен под псевдонимом Дер Нистер; 1884—1950) — еврейский писатель.
 Каганович, Юлий Моисеевич (1892—1962) — советский партийный и государственный деятель.
 Каганович, Юрий Семёнович (род. 1976) — продюсер израильского телевидения, музыкант.

Топоним 
 Каганович — прежнее название посёлка Подлесный в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Каганович — прежнее название города Новокаширск Московской области.
 Каганович — прежнее название посёлка Товарковский в Богородицком районе Тульской области.
 Каганович — прежнее название села Сокулук Сокулукского района Чуйской области.

См. также 
 Каганович — советский лёгкий крейсер проекта 26-бис. Назван в честь Лазаря Кагановича.